Carl von Noorden (1833-1883) – storico tedesco
 Carl von Noorden (1858-1944) – medico tedesco